The Exorcist bezeichnet:
 The Exorcist, Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Der Exorzist von William Friedkin (1973)
 The Exorcist (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie